Юсуф-заде (Юсифзаде), Хошбахт Баги оглы (: ) — азербайджанский геолог-нефтяник, первый вице-президент Азербайджанской госнефтекомпании SOCAR, Почётный нефтяник СССР, действительный член Академии наук Азербайджана, зарубежный член Национальной академии наук Грузии, член-корреспондент Российской международной академии инженеров, член редакции «Национального Атласа», лауреат премии «Я — азербайджанец!», почётный профессор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Заслуженный инженер Азербайджана (2005).

Биография 
Хошбахт Юсифзаде родился 14 января 1930 года в селе Пиршаги в Баку. В 1947 году окончил среднюю школу, после чего поступил на факультет геологоразведки Азербайджанского промышленного института им. М. Азизбекова (нынешний Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности).

Карьера 
В марте 1954 года был назначен на должность старшего геолога первой шахты треста ”Гюрганнефть”.

В сентябре 1960 года Хошбахт Юсифзаде был назначен на должность заместителя начальника - старшего геолога им. XXII съезда КПСС.

В 1970-1992 годах занимал разные должности начиная от старшего геолога до заместителя генерального директора объединения ”Каспморнефть”, всесоюзного объединения ”Каспморнефтьгазпром”, производственного объединения ”Каспморнефтьгаз” и производственного объединения ” Каспморнефть”.

В 1992-1994 годах был первым вице-президент государственного концерна ”Азернефть”, а также советником президента ГНКАР.

В 2004 года по распоряжению Президента Азербайджанской Республики был назначен на должность первого вице-президента Азербайджанской государственной нефтяной компании по геологии, геофизике и разработке месторождений.

В 2015 году в Баку состоялся показ художественно-документального фильма «Самоотверженный», посвящённый к 85-летнему юбилею Хошбахта Юсифзаде. Фильм, в основу которого легли жизненные очерки из книги Хошбахта Юсифзаде «Годы и вехи моей жизни»,  состоит из двух частей.

Память 
В 2019 году полной средней школе №112 посёлка Пиршаги Сабунчинского района города Баку присвоено имя Хошбахта  Юсифзаде.

В честь Юсифзаде назван танкер Азербайджанского каспийского морского пароходства.

Ордена, премии, медали 
 Орден «Гейдар Алиев» (13 января 2020 года) — за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден «Независимость» (13 января 2000 года) — за заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности в Азербайджане.
 Орден «Честь» (11 декабря 2009 года) — за выдающиеся заслуги в развитии нефтяной промышленности и науки в Азербайджане.
 Орден «Слава» (18 сентября 2004 года) — за достижения в осуществлении на международной арене соглашения «Контракт века» и заслуги Азербайджана в развитии нефтяной и газовой промышленности.
 Орден «Труд» I степени (19 сентября 2017 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике.
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1963, 1976).
 Орден «Знак Почёта» (1971).
 Медаль «За трудовую доблесть».
 Заслуженный инженер Азербайджана (19 сентября 2005 года) — за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджанской Республики.
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (14 января 2015 года) — за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности в Азербайджане.
 Премия Гейдара Алиева (10 мая 2019 года) — за особые заслуги в развитии нефтяной промышленности в Азербайджане.
 Диплом «Почётного профессора Бакинской высшей школы нефти» (28 января 2020 года) — за вклад в развитие нефтегазовой индустрии, науки и образования в Азербайджане.
 9 января 2012 года Хошбахт Юсифзаде был удостоен награды «Почётный учёный тюркского мира». В 2013 году был удостоен ордена "Славы и чести".
 В 2015 году был он удостоен почётного звания "Рыцаря науки и искусств" Академии естественных наук России.

Примечания 

Почётные нефтяники СССР